Города

в Германии:
 Минден — в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

в Австралии:
 Минден (Квинсленд)

в США:
 Новый Минден (Иллинойс)
 Минден (Айова)
 Минден (Луизиана)
 Минден сити (Мичиган)
 Минден (Небраска)
 Минден (Невада)
 Минден (Нью-Йорк)
 Минден (Техас)
 Минден (Западная Вирджиния)

Другие значения 
 Минден (княжество-епископство, затем княжество) — территориальное образование Священной Римской империи.
 HMS Minden (спущен на воду в 1810 году) — линейный корабль Королевского флота, в честь немецкого города Минден и сражения у Миндена.
 Минден (судно) — грузовое судно, затонувшее с грузом золота в 1939 году.

См. также 
 Сражение у Миндена — одно из сражений семилетней войны в 1759 году на северо-западе от немецкого города Минден.